Майкл Га́рретт Шэнкс (, род. 15 декабря 1970) — канадский актёр, известен своей ролью доктора Дэниела Джексона в научно-фантастических сериалах «Звёздные врата: SG-1» и «Звёздные врата: Атлантида».

Биография 

Майкл Шэнкс родился 15 декабря 1970 года в городе Ванкувере, расположенном в канадском штате Британская Колумбия.

Годы младшей и средней школы прошли очень бурно . Майкл, не пропускал ни одного милого женского личика, и ни одной порядочной и не очень вечеринки, вследствие чего, память о том крайне беззаботном времени у него весьма и весьма туманна: «Я был слишком пьян, чтобы помнить!», — признался он в одном из интервью.

И всё же, первой, и самой главной любовью, наряду с веселым время препровождением, был хоккей, в который юноша начал серьёзно играть в 16, в качестве защитника. Кроме хоккея среди увлечений значились рэгби и (само собой разумеется) театральный кружок.

Однако когда перед Майклом встал выбор между карьерой профессионального хоккеиста и другими направлениями жизненного пути, он без зазрения совести выбрал второе, поступив в Университет Британской Колумбии.

Отучившись в этом учебном заведении четыре года (с 1990 по 1994), Майкл вышел оттуда со степенью бакалавра в области изящных искусств. Магистром не дала стать математика, которая, будучи настоящим проклятьем, для Майкла, под конец стала для него непреодолимым препятствием.

После выпуска Майкл решил заняться актёрским мастерством, (по его собственному признанию, сделал он это под влиянием Ричарда Дина Андерсона, игравшего тогда своего незабываемого Ангуса Макгайвера «Секретный агент Макгайвер»), хотя этому предшествовали голодные годы, во время которых он работал на рубке деревьев, и заливал бетон.

Следующим местом работы стал Страдсфорский Шекспировский Фестиваль, где он играл в «Гамлете», «Макбете», «Генрихе V». Однако, по его собственным словам, в театре было скучновато, и играл он там, ожидая возможной роли в «Подземелье Драконов», хотя, полученный опыт без сомненья Шенксу пригодился.

А потом, в памятном 1997 году, Майкл прошёл прослушивание и отбор в сериал «Звёздные врата: SG-1», приняв эстафетную палочку от Джеймса Спейдера, в исполнении роли доктора Дениэла Джексона.

На съёмочной площадке он повстречал красавицу Вайтиар Бандеру, которой досталась роль жены его героя, Шаре. По воле случая, актёры и в жизни стали парой, и через год на свет появилась маленькая Татьяна.

Позже актёр увлекся канадской актрисой Лексой Дойг, известной по роли в сериале Андромеда, где Майкл, появлялся в одном из эпизодов.

После расхождения во взглядах с продюсерами и режиссёрами «Врат», Шенкс сериал покинул, отыграв там целых пять сезонов. Следующими работами его стали появления в ряде фантастических сериалов.

Но, несмотря на «громкий хлопок дверью», Шенкс вернулся в SG-1, появившись сначала в двух сериях в качестве приглашенного актёра, а в седьмом сезоне, вновь присоединился к постоянному актёрскому составу сериала.

Помимо работы Майкл больше всего на свете любит проводить время со своей дочкой, всё ещё увлекается хоккеем, любит мифологию и древние культуры. Любимая серия во «Вратах» — «Отпуск».

Личная жизнь 
В 1998 году у Майкла Шэнкса и актрисы Вайтиар Бандера, сыгравшей его жену в телесериале «Звёздные врата: SG-1», родилась дочь Татьяна.

В 2003 году Шэнкс женился на актрисе Лексе Дойг, которая также снималась в телесериале «Звёздные врата: SG-1». У Майкла и Лексы двое детей: Миа Табита (2004) и Самуэль Дэвид (2006).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт www.michaelshanks-online.com  

Выпускники Университета Британской Колумбии